Ранчо Ривера има више значења:

 Ранчо Ривера (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ривера, Ла Куеста дел Нанче (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Ривера, Ла Уерта Ривера (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Ривера (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Ривера (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ривера, Сан Рафаел (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику